Amerikai Egyesült Államok
 Cedar Point, vidámpark az Ohio állambeli Sanduskyben
 Cedar Point, város Észak-Karolinában
 Cedar Point, falu Illinois-ban
 Cedar Point, város Kansasban
 Cedar Point, önkormányzat nélküli település Oregonban